Wilkasy ist der polnische Name dreier ehemals ostpreußischer Orte:
 Wilkasy (Giżycko), Dorf im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1938 Willkassen, 1938 bis 1945 Wolfsee (Dorf), Kreis Lötzen
 Wilkasy (Gołdap), Dorf im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1938 Wilkassen, 1938 bis 1945 Kleineichicht, Kreis Goldap
 Wilkasy (Wieliczki), Dorf im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1945 Willkassen, Kreis Oletzko/Treuburg
Siehe auch:
 Vilkas